Бе́лый барс:
 Белый барс, или Ирбис () — млекопитающее семейства кошачьих.

См. также 
 Ак Барс (значения)